Александру Тудорие (; род. 19 марта 1996, Галац, Румыния) — румынский футболист, нападающий клуба «Сепси».

Биография 
Воспитанник румынского клуба «Оцелул».

 Оцелул
После двух лет игры за молодёжную команду «Оцелул-2» Тудорие подписал свой первый профессиональный контракт в 2012 году, в то время ему было всего 16 лет. После года игры за резервную команду, забив 6 голов в 10 матчах, Тудорие был призван в первую команду «Оцелул» в 2013 году. За клуб он провёл 46 матчей и забил 6 мячей. В 2014 году им интересовалась «Боруссия» (Мёнхенгладбах), но клубы не смогли договориться. Ранее интерес к нему проявлял «Милан», «Сампдория» и «Малага».

 Стяуа
21 июня 2015 года Тудорие подписал 5-летний контракт с румынским чемпионом «Стяуа».

 Волунтари (аренда)
На сезон 2015/16 отдан в аренду в «Волунтари».

 Стяуа
По окончании аренды вернулся в «Стяуа», с которым в сезоне 2016/17 занял второе место и завоевал Кубок Румынии. Также дебютировал в Лиге чемпионов против пражской «Спарты».

 Волунтари
В июле 2017 года снова возвращается в «Волунтари», с которым подписывает полноценный двухлетний контракт. 10 сентября 2017 года делает свой первый хет-трик в матче с «Сепси».

 Арсенал (Тула)
4 июля 2019 года подписал долгосрочный контракт с тульским «Арсеналом». 14 декабря 2021 года контракт был расторгнут.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Волунтари»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Сепси»